Григорий Якобсон:
 Якобсон, Григорий Исаакович — советский дирижёр.
 Якобсон, Григорий Семёнович (1930—2014) — академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор.